Ramberg eller Rahmberg är ett efternamn:

Personer med efternamnet 
Agneta Ramberg (född 1950), radiojournalist och utrikeskorrespondent
Albert Ramberg (1885–1958), glasblåsare och riksdagspolitiker
Anne Ramberg (född 1952), jurist
Charlotta Huldt-Ramberg (född 1963), sångare, skådespelare och dansare
Christina Ramberg (född 1962), rättsvetenskaplig forskare, professor och författare
Göran Ramberg (1930–2014), jurist
Hans Ramberg (1917–1998), geolog
Harald Ramberg (1879–1959), tandläkare
Harry Ramberg (1909–2001), tennisspelare
Jan Ramberg (1932–2018), jurist och professor
Johan Ramberg (1901–1981), jurist och näringslivsperson
Johannes Ramberg (1898–1954), läkare
Jöns Göransson Ramberg (död 1853), dömd mördare
Jöran Ramberg (1906–1990), astronom
Lennart Ramberg (född 1960), författare och teknolog
Ludwig Ramberg (1874–1940), kemist
Marino Rahmberg (född 1974), fotbollsspelare
Sten-Ove Ramberg (född 1955), fotbollsspelare och bandyspelare
Tomas Ramberg (född 1958), journalist och programledare
Ulf Rahmberg (född 1935), konstnär
Örjan Ramberg (född 1948), skådespelare